Stephen Chow (aktor) – chiński aktor filmowy 
 Stephen Chow Sau-yan – chiński duchowny rzymskokatolicki, biskup Hongkongu